El apellido Nilsson corresponde a varias personalidades:
Anna Q. Nilsson, actriz sueca.
Birgit Nilsson, soprano sueca.
Gunnar Nilsson, automovilista sueco.
Harry Nilsson, músico y cantante estadounidense.
Inger Nilsson, actriz sueca.
Joakim Nilsson, futbolista sueco.
Leopoldo Torre Nilsson, director de cine argentino.
Magnus Nilsson de Dinamarca, príncipe danés.
Martin Persson Nilsson, filólogo y mitógrafo sueco.
Tommy Nilsson, cantante de rock y compositor.
Mikael Nilsson, futbolista sueco.